Whately ist der Familienname folgender Personen:
 Kevin Whately (* 1951), britischer Schauspieler
 Richard Whately (1787–1863), britischer Theologe und Ökonom
 Thomas Whately (1726–1772), britischer Politiker und Publizist
 William Whately (1583–1639), puritanischer Prediger

Whately ist der Name folgender Orte:
 Whately (Massachusetts), eine Stadt in den Vereinigten Staaten